DBO est un sigle qui peut signifier :
 demande biologique en oxygène ;
 Dragon Ball Online, un jeu vidéo ;
 DataBase Owner.